Эмиль Арган (1879 — 1940) — швейцарский геолог.

Биография 
Родился 6 января 1879 года в вблизи Женевы, учился в профессионально-техническом училище в Женеве, затем работал чертёжником. Изучал анатомию в Париже, но бросил медицину из-за интереса к геологии.

Он был одним из первых сторонников теории дрейфа континентов Альфреда Вегенера, рассматривая тектонику плит и столкновения континентов как лучшее объяснение формирования Альп. Основал Геологический институт Невшателя, Швейцария.

За основу деформации земной коры считал образование больших выпуклостей и впадин под влиянием подкоровых магматических течений. Теоретические взгляды Эмиля Аргана изложены в его работе «Тектоника Азии» (1922 г.).

Умер 14 сентября 1940 года.

Библиография

Примечания

Ссылки 

 Marie-Jeanne Ducommun Cernuschi: Émile Argand im Historischen Lexikon der Schweiz.

Геологи Швейцарии
Награждённые премией Спендиарова